Reggio Emilia – potoczna nazwa włoskiego miasta Reggio nell’Emilia
 Reggio Emilia – stacja kolejowa
 Reggio Emilia – turniej szachowy
 Reggio Emilia – żeński klub piłki siatkowej Włoch
 Prowincja Reggio Emilia